A. Bartlett Giamatti – accademico e dirigente sportivo statunitense (1938-1989)
Paul Giamatti – attore statunitense (1967 – )
Marcus Giamatti – attore statunitense (1961 – )